Сибел Джан () е турска фолк рок певица и актриса от цигански етнически произход.

Дискография 
 1987: Günah Bize
 1988: Bulursun Beni
 1989: Rüyalarda Buluşuruz
 1990: Hasretim
 1991: Bir Güneş Batışında
 1992: Seni Sevmek
 1993: Hayat Devam Ediyor
 1994: Hatırasıdır
 1995: Şarkılar da Senden Yana
 1997: Bu Devirde
 1999: Daha Yolun Başındayım
 2000: İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can
 2001: Canım Benim
 2003: Sen Benimsin
 2005: Özledin mi?
 2007: Akşam Sefası
 2009: Benim Adım Aşk
 2011: Seyyah

Филмография

Външни препратки 

  
  Сибел Джан в Last.fm

Турски певици
Турски актьори и актриси
Цигански музиканти
Цигани в Турция
Родени в Истанбул